Martapura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Martapura (kabupatenhuvudort i Indonesien), Kalimantan Selatan, 
 Kecamatan Martapura, distrikt, Sumatera Selatan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar